Пацация — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители
 Пацация, Виктор Басаевич (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Пацация, Леван (род. 1988) — грузинский профессиональный баскетболист.
 Пацация, Отари Амбакович (1929—2021) — грузинский политический и государственный деятель, третий премьер-министр Грузии.